A 2009-es Superbike spanyol nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság harmadik versenye. A versenyt Valenciában rendezték április 3. és április 5. között.

Eredmények

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

Források 
 Superbike, 1. verseny
 Superbike, 2. verseny
 Supersport

Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Spanyol
Motorversenyzés Spanyolországban
Valencia (Spanyolország)